Empreendedorismo Cultural é o gerenciamento de empresas culturais. É a transformação de companhias de teatro, circo, dança, bandas de música, artistas plasticos em empreendimentos gerenciados no formato de empresas, buscando mercado, fornecedores e preços competitivos.

Empreendedorismo